Coetzee se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maureen Coetzee
 Hester Coetzee